Birendranagar ( , vielfach als Surkhet bezeichnet) ist eine Stadt (Munizipalität) im westlichen Nepal und Verwaltungssitz des Distriktes Surkhet in der Provinz Karnali.

Die Stadt liegt am Nordrand des Surkhettales auf einer Höhe von . 2011 hatte sie 47.914 Einwohner.

Das Tal, ca. 9 km lang und 6 km breit, ist vom Terai durch eine bis zu  hohe Hügelkette getrennt. Birendranagar ist planmäßig als administratives Zentrum entstanden und nach ihrem Begründer, König Birendra Bir Bikram Shah Dev (वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह) (1945–2001) benannt.

In der Mitte des Tales, etwa 3 km südlich von Birendranagar gibt es eine kleine, 70 bis 80 m hohe bewaldete Erhebung mit den Ruinen des buddhistischen Tempels Kakrebihar, der vermutlich im 12. Jahrhundert entstand.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Stadt in Nepal
Distrikt Surkhet
Hauptort einer Verwaltungseinheit